Un Al'kesh est un bombardier Goa'uld. Ses charges de plasma, l'arme de bombardement principale, sont suffisamment puissantes pour détruire les tunnels Tok'ra. En outre, les Al'kesh disposent de deux canons dans une tourelle sous le vaisseau qui servent d'arme secondaire utilisable contre les autres vaisseaux, mais servant surtout contre les troupes au sol. Il possède aussi un système d'anneaux de transport.

Son système de pilotage ressemble à celui des cargos Tel'tak, tandis qu'il possède aussi un poste de commande comme ceux équipant les Ha'tak.

Un Al'kesh est également un transport de troupes utilisé pour débarquer des Jaffa sur une planète. En plus du vol subluminique, il peut entrer dans l'hyperespace et se déplacer, probablement, à une vitesse de 2 à 10 fois la vitesse de la lumière. Il sert aussi à effectuer des reconnaissances sur les planètes avant une invasion par les Goa'uld

O'Neil et Teal'c se servirent de ce vaisseau pour sauver le major Carter et le  Felger sur une planète occupée par Ba'al (épisode 7x09 "Le Vengeur").

Actuellement la Terre en possède au moins deux, dérobés aux goa'ulds.

Vaisseau de Stargate

en:List of starships in Stargate#Goa'uld starships